Volksraad (pol. Rada Ludowa) − parlament w nieistniejących już republikach burskich Transwalu, Natalii i Oranii.

Transwalski Volksraad istniał i działał pomiędzy rokiem 1857 a 1902. Volksraad był parlamentem jednoizbowym, liczącym 24 członków. W 1890 roku podzielony został na dwie izby.

Parlamenty transwalski i orański przestały istnieć po brytyjskim zwycięstwie w II wojnie burskiej w 1902 roku.

Inne 
Nazwy Volksraad (Zgromadzenie Ludowe) używano także w latach 1910-1994 dla niższej izby parlamentu Republiki Południowej Afryki oraz dla ciał konsultacyjnych istniejących w Nowej Gwinei Holenderskiej i Holenderskich Indiach Wschodnich.

Dawne parlamenty
Historia Południowej Afryki